Kerinci steht für:

 Kerinci (Regierungsbezirk), ein Regierungsbezirk in der indonesischen Provinz Jambi
 Kerinci (Berg), ein Berg auf Sumatra